John Fortescue kan syfta på bland andra:

* John Fortescue (omkring 1394–1476), engelsk rättslärd och domare
 John Fortescue av Salden (1531/1533–1607), engelsk skattkammarkansler
 John Fortescue Aland, 1:e baron Fortescue av Credan (1670–1746), engelsk jurist
 John Fortescue (1859–1938), brittisk statsman och militärhistoriker